Anissimowa bzw. Anisimova ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Anisimova (* 2001), US-amerikanische Tennisspielerin
 Jekaterina Jewgenjewna Anissimowa (* 1991), russische Eishockeyspielerin 

 Olga Wiktorowna Anissimowa (* 1972), russische Biathletin
 Tanja Anissimowa (* 1966), russische Cellistin und Komponistin
 Tatjana Michailowna Anissimowa (* 1949), sowjetische Hürdenläuferin
 Wera Wassiljewna Anissimowa (* 1952), sowjetische Sprinterin